De wijk Dubbeldam in Dordrecht kent 69 gemeentelijke monumenten, hieronder een overzicht:

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|}

Gemeentelijk monument in Dordrecht
Dubbeldam